Molekulska formula -{C24H23NO}- se može odnositi na:

 JWH-018
 JWH-148